Chris Farmer (Minnesota, 29 de desembre del 1984) és un patinador.

Quan era petit Chris no era una persona destacada en els estudis però si en els esports. A l'escola va descobrir el patinatge i més endavant el patinatge agressiu. Chris no parava de patinar i ja des d'adolescent va començar a destacar en les primeres competicions que es van celebrar al seu estat, ja que va ser un dels pioners d'aquest esport.

Més endavant, gràcies al seu company de pis, Chris va aconseguir sortir en algunes pel·lícules de patinatge agressiu i en revistes especialitzades. Chris va cridar l'atenció dels més grans d'aquest esport, per això va començar a aconseguir sponsors com RollerBlade, 50/50… L'sponsorització li permeté poder desplaçar-se per arreu del món i fer-se conegut internacionalment.

Referències 

Esportistes de Minnesota
Patinadors sobre rodes